

Фортепіано

Скрипка

Вокал

Композиція

References 

Конкурси вокалістів
Конкурси піаністів
Конкурси скрипалів